Spojení písmen W a P má více významů:

WP 
 Wikipedie – otevřená encyklopedie
 WordPress – redakční publikační systém
 Windows Phone – mobilní operační systém
 WordPad – textový editor
 WordPerfect – textový editor
 Polská armáda (neoficiálně Wojsko polskie)

Wp 
 Watt-peak – míra nominálního výkonu solárního panelu v laboratorních (ideálních) světelných podmínkách.